Australië
 Croydon (Queensland)
 Croydon (New South Wales)
 Croydon Park (New South Wales)
 Croydon Park (South Australia)
 West Croydon (South Australia)
 Croydon (Victoria)
 Croydon Hills
 Croydon North
 Croydon South

Canada
 Croydon (Ontario)

Nieuw-Zeeland
 Croydon Bush

Engeland
 Croydon (borough)
 Croydon (Cambridgeshire)
 Croydon (Londen)
 South Croydon
 West Croydon (Londen)
 Croydon (district)
 Croydon Airport

Verenigde Staten
 Croydon (New Hampshire)
 Croydon (Pennsylvania)
 Croydon (Utah)